Jean-Baptiste Rebuffel (1738-1804), homme d'affaires français, inspecteur général des transports militaires, oncle de Stendhal.
 Adèle Rebuffel (1788-1861), baronne Petiet, fille de Jean-Baptiste Rebuffel et cousine de Stendhal.
 Charles Rebuffel (1861-1942), ingénieur français des ponts et chaussées.
 Hélène Rebuffel (1902-1940), épouse du comte Henri de Portes, maîtresse de Paul Reynaud et fille de Charles Rebuffel.
 Lucien Rebuffel (1927-2019), président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de 1990 à 2000.